Согласно данным переписи населения 2011 года в Гонконге проживало 7 071 576 человек. Крупнейшими народами и этническими группами были китайцы (6 620 393), индонезийцы (133 377), филиппинцы (133 018), белые (55 236), индийцы (28 616), пакистанцы (18 042), непальцы (16 518), японцы (12 580), тайцы (11 213), другие азиаты (12 247), в том числе корейцы и вьетнамцы, другие (30 336), в том числе африканцы.

Среди китайцев крупнейшими этническими и этно-лингвистическими группами являются гуандунцы (кантонцы), хакка (кэцзя), хокло (фуцзяньцы, или фулао) и шанхайцы, а также их потомки и группы смешанного происхождения. Гуандунцы (они же пунти или бэньди, то есть «местные»), говорящие на кантонском диалекте языка юэ, составляют свыше 4/5 общего числа китайцев. Среди них выделяются чаошаньцы (или чаочжоу), говорящие на чаошаньском наречии, и тайшаньцы, говорящие на тайшаньском диалекте (он же сыяп). Своеобразную этно-социальную группу гуандунцев составляют даньцзя или танка. Шанхайцы говорят на шанхайском диалекте языка у. Среди белых выделяются британцы, американцы, австралийцы, канадцы, французы, португальцы и евреи.

Округа Гонконга 

По выходным и праздникам местом сбора индонезийских иммигрантов является парк Виктория в районе Козуэй-Бей, филиппинских иммигрантов — сквер Статуи в Центральном районе.

См. также 

 Гуандунцы в Гонконге
 Тайшаньцы в Гонконге
 Чаошаньцы в Гонконге
 Хокло в Гонконге
 Хакка в Гонконге 
 Шанхайцы в Гонконге  
 Филиппинцы в Гонконге 
 Индонезийцы в Гонконге
 Японцы в Гонконге
 Корейцы в Гонконге
 Индийцы в Гонконге
 Непальцы в Гонконге
 Пакистанцы в Гонконге
 Тайцы в Гонконге
 Вьетнамцы в Гонконге
 Американцы в Гонконге
 Евреи в Гонконге
 Африканцы в Гонконге

Примечания

Литература

Ссылки 

Население Гонконга